Steil bezeichnet einen großen Anstiegswinkel bei Kurven oder im Gelände:
 geometrisch und mathematisch siehe Steigung
 bei technischen Kennlinien siehe Steilheit
 in der Natur siehe Geländeneigung und Steilhang

Steil ist der Familienname folgender Personen:
 Bryan Steil (* 1981), US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei)
 Daniel Steil (* 1969), deutscher Journalist
 Fiona Steil-Antoni (* 1989), luxemburgische Schachspielerin
 Franziska Steil (* 1984), deutsche Handballspielerin und -trainerin
 Hans Steil (1895–1979), deutscher Werkmeister, Amtsvorsteher und Politiker (SPD)
 Ludwig Steil (1900–1945), deutscher evangelischer Pfarrer und Märtyrer der Bekennenden Kirche
 Marco Steil (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Marie-Henriette Steil (1898–1930), luxemburgische Schriftstellerin
 Oliver Steil (* 1971), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender von Teamviewer

Unternehmen:
 Theo Steil GmbH, Firma der Recyclingbranche mit Hauptsitz in Trier

Siehe auch:
 Steyl
 Style